«Разыскивающий» () — американский детектив на тему гей-круизинга, снятый в 1980 году по мотивам одноимённого романа Джеральда Уокера. Главную роль исполнил Аль Пачино.

Сюжет 
События фильма разворачиваются в Нью-Йорке. В реке Гудзон все чаще начинают всплывать фрагменты человеческих тел. Полиция считает, что это дело рук серийного убийцы, который знакомится в барах с геями, после чего насилует их, убивает и расчленяет трупы. Офицеру Стиву Бернсу поручено вычислить преступника. Так как в ходе расследования он вынужден часто посещать гей-бары, это вносит разлад в его отношения с подругой Нэнси и заставляет задуматься о собственной сексуальной ориентации.

Первым подозреваемым Бернса становится официант Скип Ли. После того как в полиции Ли заставляют мастурбировать в присутствии слуг закона, чтобы сдать образец спермы, Бернс протестует против подобных методов и хочет уволиться, но шеф уговаривает его продолжить расследование.

В ролях 
 Аль Пачино — Стив Бернс
 Пол Сорвино — Капитан Эдельсон
 Карен Аллен — Нэнси
 Ричард Кокс — Стюарт Ричардс
 Дон Скардино — Тед Бейли
 Джей Аковоне — Скип Ли
 Эд О’Нилл — детектив Шрайбер

Реакция 
Фильм не имел успеха ни у кинокритиков, ни у широкой публики. Он был номинирован на антипремию «Золотая малина» (1981) в категориях «худший фильм», «худшая режиссура» и «худший сценарий», а также вызвал крайне негативную реакцию гей-активистов, о причинах которой сказано в ленте «Целлулоидный шкаф».

Наряду с лентами «Врата рая», «Все они смеялись» и «От всего сердца» фильм Фридкина расценивается как финал эпохи Нового Голливуда. Из-за коммерческого провала этих фильмов голливудские студии отказались от финансирования поискового кино «не для всех» и значительно урезали творческую свободу режиссёров.

Цензура 
Режиссёр Уильям Фридкин в окончательной версии фильма вырезал из него 40 минут, чтобы избежать присвоения прокатного рейтинга X. В 2013 году актёр и режиссёр Джеймс Франко воссоздал удалённые сцены в своём документальном фильме «Интерьер. Кожаный бар.»

В 2007 году фильм «Разыскивающий» был продемонстрирован телеканалом «Россия» в сильно урезанном виде. В частности, из картины были изъяты

Примечания

Ссылки 
  
 Рецензии на фильм

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1980 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Германии
Детективные фильмы США
Детективные фильмы Германии
Фильмы-триллеры США
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Германии
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Экранизации романов США
Фильмы о полицейских
Фильмы о серийных убийцах
ЛГБТ-БДСМ
Фильмы United Artists
Фильмы в жанре джалло